Schieferberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Schieferberg (Fichtelgebirge) (), Berg am Rande des Fichtelgebirges nördlich von Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schieferberg (Buntenbock) (), im Harz, bei Buntenbock, Landkreise Goslar und Osterode am Harz, Niedersachsen
 Schieferberg (Jahnsdorf) (ca. ), im Mittelerzgebirge, bei Jahnsdorf, Erzgebirgskreises, Sachsen
 Schieferberg (Neuwerk) (), im Harz, bei Neuwerk, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schieferberg (Niedergründau) (), bei Niedergründau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

 Schieferberg (), bei Grunau, der deutsche Name des Szybowcowa Góra (Segelflugberg), Woiwodschaft Niederschlesien in Polen 

Schieferberg ist der Name eines Naturschutzgebietes:

 Schieferberg (Naturschutzgebiet) in Oberharz am Brocken im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt